

Toponymes 
 Neuried, une commune de Bavière.
 Neuried, une commune de Bade-Wurtemberg.